Toto je seznam měst na Komorách.

Zdaleka největší aglomerací na Komorách je Moroni, kde 1. ledna 2005 žilo 42 872 obyvatel, což představuje asi 6% obyvatelstva celé země.

V následující tabulce jsou uvedena města nad 4 000 obyvatel, výsledky sčítání obyvatelstva z 15. září 1991, odhady počtu obyvatel k 1. lednu 2005 a ostrovní distrikty, do nichž města náleží. Počet obyvatel se vztahuje na vlastní město bez předměstí. Města jsou seřazena podle velikosti.

Reference

Související články 
 Seznamy měst podle zemí

Externí odkazy 
 
 World Gazetteer - počty obyvatel komorských měst v současnosti
 City Population - počty obyvatel komorských měst v historii

Geografie Komor
Komory
města